Leonor Teles (1350–c. 1386) — esposa de D. Fernando
 Leonor de Aragão, Rainha de Portugal (1402—1445) — esposa de D. Duarte
 Leonor de Avis, Rainha de Portugal (1458—1525) — esposa de D. João
 Leonor da Áustria, Rainha de Portugal e de França (1498—1558) — esposa de D. Manuel

Desambiguações de antropônimos